Tim Hortons Brier 2011 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Odbyły się między 5 a 13 marca 2011 w London, Ontario, w John Labatt Centre. 

Tytułu mistrzowskiego broniła Alberta. Po raz pierwszy w historii  rozegrano mecz o brązowy medal.

Po 12 latach przerwy po tytuł mistrzowski sięgnęła drużyna z Manitoby (Jeff Stoughton), która w finale pokonała Ontario (Glenn Howard) 8:6. Brązowe medale przypadły zespołowi Nowej Fundlandii i Labradoru (Brad Gushue).



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
13 marca 2011; 19:30

Mały finał 
13 marca 2011; 14:30

Półfinał 
12 marca 2011; 19:30

1-2 
11 marca 2011; 19:30

3-4 
12 marca 2011; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
5 marca 2011; 14:30

Sesja 2. 
5 marca 2011; 19:30

Sesja 3. 
6 marca 2011; 9:30

Sesja 4. 
6 marca 2011; 14:30

Sesja 5. 
6 marca 2011; 19:30

Sesja 6. 
7 marca 2011; 9:30

Sesja 7. 
7 marca 2011; 14:30

Sesja 8. 
7 marca 2011; 19:30

Sesja 9. 
8 marca 2011; 9:30

Sesja 10. 
8 marca 2011; 14:30

Sesja 11. 
8 marca 2011; 19:30

Sesja 12. 
9 marca 2011; 9:30

Sesja 13. 
9 marca 2011; 14:30

Sesja 14. 
9 marca 2011; 19:30

Sesja 15. 
10 marca 2011; 9:30

Sesja 16. 
10 marca 2011; 14:30

Sesja 17. 
10 marca 2011; 19:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 The Brier

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Brier 2011

2011 w curlingu
The Brier